Lack of Communication è il primo album in studio del gruppo musicale garage rock statunitense The Von Bondies, pubblicato nel 2001.

Tracce
Lack of Communication – 3:33
It Came From Japan – 2:11
Shallow Grave – 3:11
Going Down – 1:54
Cass and Henry – 5:36
Nite Train – 3:29
No Sugar Mama – 1:56
Cryin''' – 2:06In the Act – 3:03Please Please Man – 2:04Sound of Terror – 3:28Rock 'n' Roll Nurse/Bring It On Home to Me'' – 10:53

Collegamenti esterni